Пальмов — русская фамилия. Известные носители:

 Пальмов, Вадим Игоревич (род. 1962) — советский, российский пианист.
 
 Пальмов, Виктор Никандрович (1888—1929) — русский и советский художник-футурист.
 Пальмов, Иван Саввич (1855—1920) — русский учёный-славист, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности.
 
 Пальмов, Олег Константинович (род. 1945) — советский, российский актёр театра и кино.

См. также